Jericho má více významů:

 Jericho – blízkovýchodní město nacházející se na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma
 Jericho 1 – je izraelská balistická raketa
 Jericho 941 – je pistole navržená izraelskou společností Israel Weapon Industries
 Walls of Jericho – album od Helloween
 Jericho (někdy též The Horns of Jericho) – singl skupiny The Prodigy
 Chris Jericho – ring name amerického profesionálního wrestlera Christophera Keitha Irvina (Walls of Jericho – chvat tohoto wrestlera)
 Jericho – televizní seriál americké stanice CBS
 Clive Barker's Jericho – počítačová hra
 Jericho (hudební skupina) – česká hudební skupina